Edwin Mills (acteur), Amerikaans acteur van Return to the Planet of the Apes
 Edwin Mills (atleet), (1878-1946), Brits touwtrekker